Сидни Тамиа Пуатье (, род. 15 ноября 1973) — американская актриса, дочь актёров Сидни Пуатье и Джоанны Шимкус.

Биография 
Пуатье родилась в Лос-Анджелесе и окончила Нью-Йоркский университет, после чего обучалась в Актёрской студии Стеллы Адлер. Её актёрский дебют состоялся в телефильме «Уйти из Эдема», где она снялась вместе со своим отцом. В 2001 году, Пуатье снялась в недолго просуществовавшем сериале NBC «Первые годы», а в 2003 году сыграла заглавную роль в ситкоме UPN «Эбби», также закрытом после одного сезона. Затем она взяла на себя второстепенную роль в «Новая Жанна д’Арк», а в следующем году снялась в первом сезоне сериала «Вероника Марс»

На большом экране Пуатье появилась в фильме «Доказательство смерти» (2007), а затем снялась в провальной перезагрузке сериала «Рыцарь дорог». В последующие годы она продолжила свою карьеру на телевидении, появляясь в «Частная практика» и «Гавайи 5.0», а в 2014 году имела второстепенную роль в «Полицейский департамент Чикаго».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш